Thomas Hancock (1786 – 1865), inventeur britannique spécialisé dans le caoutchouc ;
 Thomas Hancock (1823 – 1871), militaire britannique ayant reçu la croix de Victoria ;
 Thomas Hancock, personnage de la série de jeux vidéo Commandos.

Voir aussi